Largo o largura es definido en varios sistemas:

 En física y matemáticas (trigonometría-geometría), el largo o altura es otro nombre para la longitud dimensional de un objeto.
 En música, el largo es un tempo musical rápido  y finito .
 En la serie de televisión The Addams Family, Largo era el mayordomo.
 En escalada, largo es el espacio comprendido entre dos reuniones consecutivas.
 En cine, largometraje o simplemente largo'', es una película de 60 minutos o más.
 En natación, un largo es la longitud de la piscina. 

En lugares, Largo puede referirse a:

 Largo (Florida), ciudad de Estados Unidos.
 Largo (Maryland), ciudad de Estados Unidos.
 Largo (La Oliva), playa de Fuerteventura, España.
 Largo (Sofía), conjunto de tres edificios estalinistas de Sofía, Bulgaria.
 Larga (Briceni), comuna de Moldavia en el distrito de Briceni.